, en anglais

Cinéma 
  est un film américain de Jack Woods, sorti en 1970.
 Equinox est un film américain d'Alan Rudolph, sorti en 1992.
 L', vaisseau spatial fictif de l'univers de Star Trek.

Télévision 
 Equinox est une série télévisée danoise créée par Tea Lindeburg, diffusée en 2020 sur Netflix.

Jeu vidéo 
 Equinox est un jeu vidéo sorti en 1993.
  est un jeu vidéo sorti en 1986.

Musique 
 Equinox est un blues en tonalité mineure (do mineur) composé en 1960 par le saxophoniste de jazz John Coltrane, et sorti en 1964.
 Equinox est un album du groupe Styx
 Equinox est un groupe de musique connu pour représenter la Bulgarie au Concours Eurovision de la chanson 2018.

Bande dessinée 
 Equinox est un super-vilain créé par Marvel Comics.

Informatique 
 Equinox est une implémentation sur Eclipse de la norme OSGi R4

Transports 
 Chevrolet Equinox est une automobile de Chevrolet.

Médias 
 Equinox est un média d’information en français, basé à Barcelone, sous forme de radio et de journal électronique.